Słupiec ist Name von:
 Słupiec (Łubnice), Dorf in der Gemeinde Łubnice, Woiwodschaft Heiligkreuz, Polen
 Słupiec (Szczucin), Dorf in der Gemeinde Szczucin, Woiwodschaft Masowien, Polen
 Słupiec (Nowa Ruda), Stadtteil von Nowa Ruda, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 Słupiec (Berg), Berg in den Sudeten, Polen